Яблоновка (до 1946 — Бартенхоф) — село в Гвардейском городском округе Калининградской области России.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гвардейского района (Калининградская область)